Lake Arrowhead kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Lake Arrowhead (Californië)
Lake Arrowhead (Maine)